Захарова Галина Петрівна (1947) — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка Монреальської Олімпіади.
 Захарова Дарина Федорівна (1887—1968) — українська і російська співачка.
 Захарова Ірина Яківна (1926—2012) — українська науковиця, біохімік, докторка біологічних наук (1975), професорка (1983), Заслужена діячка наук Української РСР (1982).
 Захарова Лариса Володимирівна (*1950) — радянська та російськай письменниця-фантаст, автор детективних творів та журналістка.
 Захарова Марина Олександрівна (1978) — українська співачка, піаністка та композитор.
 Захарова Марія Володимирівна (1975) — російський політик і дипломат.
 Захарова Олександра Марківна (1962) — російська акторка, Народна артистка Росії.
 Захарова Олена Іванівна (1907) — радянський вчений в області біології і агротехніки винограду.
 Захарова Олена Ігорівна ( 1975) — російська акторка.
 Захарова Олена ( десь 1981) — член правління Міжнародного Центру Перспективних Досліджень, директор Департаменту зовнішньої політики.
 Захарова Поліна Володимирівна ( 1994) — українська спортсменка, яка виступає в бігу на ультрамарафонські дистанції, трейлі, спортивному орієнтуванні, рогейні та спортивній радіопеленгації, чемпіонка України.
 Захарова Світлана Авдіївна (1926) — лауреат Шевченківської премії 1990 року.
 Захарова Стелла Георгіївна (1963) — українська гімнастка, оліпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Московської Олімпіади.
 Захарова (Надирова) Тетяна Павлівна ( 1951) — радянська баскетболістка.
 Захарова Тетяна (1989) — казахська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії.

Захарова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Захарова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Захаров

Російські прізвища